

Населені пункти та їхні частини

 Копце — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Копце — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Копце — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Копце — частина міста Люблінець у Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Копце — частина села Ґурна-Овчарня в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Копце — частина села Хоровиці в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Млошова в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Фривалд у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Концльова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Куніце в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Козьміце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Бишиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Копце — частина села Гутисько-Ненадовске (Гуцисько-Ненадовське) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Копце — частина села Левіно в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Копце — частина села Садув у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Копце — лісова осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

 Копце — село в гміні Сухожебри Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Копце — село в гміні Доманіце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Копце — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Копце — село в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Копце — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки